Juli kan syfta på:

Juli – en månad
Juli (musikgrupp) – ett band från Tyskland
Julimonarkin – Frankrike efter Julirevolutionen 1830
Julirevolutionen – oroligheter i Frankrike 1830

Geografi

Indonesien 

 Kecamatan Juli, distrikt, Aceh,

Kina 

 Juli (socken), Inre Mongoliet, 
 Juli Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar